Miki peut faire référence à :
 miki, bière traditionnelle japonaise ;
 Miki, ville de la préfecture de Hyōgo au Japon ;
 Miki, bourg de la préfecture de Kagawa au Japon.

Miki est également un prénom féminin (voir la liste des articles commençant par Miki) et un nom de famille au Japon.